Barking (Londen), een wijk in het Londense bestuurlijke gebied Barking & Dagenham
 Barking (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
 Station Barking, een trein- en metrostation in Londen